Die Abierto Mexicano Telcel 2007 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 26. Februar bis 3. März 2008 statt.

Im Einzel gewann Émilie Loit gegen Flavia Pennetta mit 7:60 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lourdes Domínguez Lino / Arantxa Parra Santonja mit 6:3 und 6:3 gegen Émilie Loit / Nicole Pratt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Acapulco